MHN est un sigle, qui peut désigner :
 en médecine, la maladie hémolytique du nouveau-né ;
 en jonglerie, la notation multi-mains (en anglais : ) mise au point par Ed Carstens ; 
 en informatique, le projet Modern Honeypot Network, permettant de déployer des pots de miel ;
 en linguistique, la langue mochène, portant le code ISO-639-5 mhn ;
 divers musées d'histoire naturelle.
 
Code